Hawaje – archipelag na Oceanie Spokojnym
 Królestwo Hawajów – państwo hawajskie w latach 1810–1893
 Republika Hawajów – państwo hawajskie w latach 1893–1898
 Terytorium Hawajów – terytorium inkorporowane USA w latach 1898–1959
 Hawaje – stan USA od 1959

Zobacz też 
 Hawaje – film USA z 1966
 Hawaje, Oslo – film norweski z 2004